Сан-Рафаэль () — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Урике. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2160 человек.

Общие сведения 
Посёлок назван в честь Архангела Рафаила.

Поселение было основано при строительстве железной дороги в этом районе в период между 1940-м и 1950-м годами. Является самым густонаселенным в муниципалитете Урике.

Основным видом деятельности является лесозаготовка и погрузка на ж/д станции.

Примечания 

Города Чиуауа